Capelone ima više značenja:
 Capelone (Lodi)
 Capelone (Mantova)
 Capelone (Pavija)